Gletscherhorn (letteralmente in tedesco: Corno di ghiacciaio) può riferirsi a:

 Gletscherhorn – montagna delle Alpi Bernesi
 Gletscherhorn – montagna delle Alpi del Platta